René Jarolin (né le  à Skalica) est un joueur de hockey sur glace slovaque qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
René Jarolin commence le hockey dans sa ville natale, à 20 ans il part un an s'aguerrir en 1. liga au HK Spišská Nová Ves. Après une saison intéressante il retourne au HK 36 Skalica. Il y évoluera jusqu'en 2006 connaissant 6 sélections en équipe de Slovaquie et un passage rapide au HKm Zvolen. Après un passage au HK ŠKP Poprad, il tente une première aventure à l'étranger. Il effectue trois belles saisons aux Édimbourg Capitals entrecoupés d'un retour en deuxième division slovaque. Il part ensuite en deuxième division anglaise dans le club du Basingstoke Bison avant de revenir dans son club formateur en 2017. Après une saison où l'équipe échouera en barrage de promotion pour l'élite. Il part ensuite en France chez les Spartiates de Marseille, il continue l'année suivante chez l'Étoile noire de Strasbourg. Après trois saisons en France et plus de 50 matchs avec une moyenne dépassant un point pour match il retourne une nouvelle fois à Skalica.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2000-2001|| HK Spišská Nová Ves || 1. liga || 27 || 13 || 9 || 22 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002|| HK 36 Skalica || Extraliga  || 19 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003|| HK 36 Skalica || Extraliga || 50 || 8 || 10 || 18 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| HK 36 Skalica || Extraliga || 53 || 28 || 20 || 48 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005|| HK 36 Skalica || Extraliga || 40 || 11 || 12 || 23 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HKm Zvolen || Extraliga || 8 || 1 || 1 || 2 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005|| HKm Zvolen B || 1. liga || 2 || 3 || 5 || 8 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006|| HK 36 Skalica || Extraliga || 53 || 26 || 16 || 42 || 94 || 7 || 5 || 1 || 6 || 0
|-
| 2006-2007 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 10 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK ŠKP Poprad || Extraliga || 36 || 6 || 14 || 20 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 54 || 19 || 27 || 46 || 28 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2008-2009|| HK ŠKP Poprad || Extraliga || 46 || 24 || 16 || 40 || 14 || 10 || 4 || 6 || 10 || 27
|-
| 2009-2010 || HK 36 Skalica || Extraliga || 47 || 18 || 24 || 42 || 18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2010-2011 || HK 36 Skalica || Extraliga || 57 || 17 || 15 || 32 || 8 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2011-2012 || Édimbourg Capitals || EIHL || 54 || 37 || 29 || 66 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Édimbourg Capitals || EIHL || 51 || 26 || 39 || 65 || 28 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || HC Dukla Senica || 1. liga || 41 || 25 || 25 || 50 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || MsHK Žilina || Extraliga || 5 || 1 || 2 || 3 || 12 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2014-2015 || Édimbourg Capitals || EIHL || 47 || 29 || 22 || 51 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 20 || 5 || 17 || 22 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Basingstoke Bison || EPIHL || 35 || 24 || 27 || 51 || 8 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Basingstoke Bison || EPIHL || 51 || 24 || 32 || 56 || 18 || 7 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 2017-2018 || HK Skalica || 1. liga || 46 || 27 || 24 || 51 || 31 || 11 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || HK Skalica || Extraliga Q || - || - || - || - || - || 12 || 4 || 2 || 6 || 2
|-
| 2018-2019 || Spartiates de Marseille || Division 1 || 26 || 20 || 11 || 31 || 12 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2019-2020 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 23 || 19 || 15 || 34 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international
Jarolin évolue à 6 reprises sous le maillot slovaque. Il marque 2 buts et délivre deux assistances lors de ses sélections en 2003 et 2005.

Notes et références

Références 

Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Poprad
Joueur du MsHK Žilina
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Milton Keynes Lightning
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur du Marseille Hockey Club
Joueur de l'Étoile noire
Naissance en septembre 1981
Naissance à Skalica
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur du HK Spišská Nová Ves